Kurjenpää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurjenpää (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Kurjenpää (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar